Il existe plusieurs châteaux dit "châteaux d'Arifat" :

 Le château d'Arifat à Arifat, dans le Tarn ;
 Le château d'Arifat à Castres, dans le Tarn ;
 Le château d'Arifat à La-Salvetat-sur-Agout, dans l'Hérault.